Tabaninae — подсемейство насекомых семейства слепней.

Внешнее строение 
Средних размеров и крупные мухи. На темени простых глазков нет, иногда имеется небольшой бугорок. Хоботок короче половины высоты головы, с широкими сосательными лопастями. Основание костальной жилки крыла (базикоста) в коротких волосках или щетинках у большинства представителей, за исключением трибы Diachlorini. На вершине задних голеней шпоры отсутствуют. Девятый тергит брюшка разделён на две пластинки.

Классификация 
В подсемействе насчитывается 3160 видов, сгруппированных в 82 рода и 3 трибы.

Триба Diachlorini — 60 родов и около 905 видов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Триба Haematopotini — 4 рода и 565 видов.
 
 
 
 

Триба Tabanini — 18 родов и 1690 видов.

Примечания 

 
Подсемейства насекомых